Gracen bezeichnet

 die amerikanische Schauspielerin Elizabeth Gracen
 Thelma Gracen (1922–1994), US-amerikanische Pop- und Jazzsängerin
 im albanischen Kreis Elbasan das Dorf Gracen (Albanien)